

Geografia 
 Oms – comune dei Pirenei Orientali (Francia)

Sigle 
 Organizzazione mondiale della sanità – agenzia dell'ONU per la salute

 Officine Meccaniche della Stanga – ex officina di costruzioni ferro-tranviarie
 Orbital Maneuvering System – motori utilizzati dallo Space Shuttle
Operations Management System

Codici 
 OMS – codice vettore ICAO della compagnia aerea russa Omskavia Airlines
 OMS – codice ISO 3166-2:RU dell'Oblast' di Omsk (Russia)

Altri progetti